Pocałunek śmierci (film 1916)
 Pocałunek śmierci (film 1932)
 Pocałunek śmierci (film 1947)
 Pocałunek śmierci (film 1995)
 Pocałunek śmierci (film 2018)
 Pocałunek śmierci (powieść)